Polgár, a polgárság társadalmi osztályának tagja, a tömegessé váló urbanizáció előtt (az ókortól a 20. század elejéig-közepéig)
 Polgár, magyar családnév
 Polgár, város Hajdú-Bihar megyében